Unter dem Wort Staatenbildung (bzw. Staatswerdung) kann man verschiedene Aspekte verstehen:
 Die Bildung eines Reiches aus vorhandenen Kleinstaaten oder lokaler Herrschaften – meist durch Eroberung oder Druck – mit den Beispielen Perserreich, Römisches Reich, Frankenreich, Aztekenreich, Osmanisches Reich, Deutsches Reich.
 Die Entstehung von größeren Nationalstaaten oder Föderationen „aus sich heraus“ – z. B. Australien, USA, Frankreich.
 Die Anbindung kleinerer Länder an ein größeres durch Verträge, sanfte Gewalt oder wirtschaftliche Vorgänge – z. B. Russland, Nigeria.
 Durch Zerfall großer Staaten in lebensfähige kleinere – z. B. Tschechoslowakei, Rumänien (nach dem Ersten Weltkrieg).

In der Fauna 
 Die Staatenbildung einiger Tierarten, speziell unter den Insekten und zum Beispiel beim Graumull (siehe auch Hymenopterenstaat).

Siehe auch 
 Nationenbildung, State Building
 Staatsentstehung
 Staatsgründung
 De-facto-Regime

Herrschaftssoziologie
Politikethnologie
Staatstheorie
Politische Philosophie

en:State building